MacEwen oder  Macewen ist der Familienname folgender Personen:

 Gwendolyn MacEwen (1941–1987), kanadische Schriftstellerin
 Malcolm MacEwen (1911–1996), britischer Journalist und Kommunist    
 Robert MacEwen (1928–2013), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Walter MacEwen (Maler) (1860–1943), amerikanischer Maler
 Walter MacEwen (1906–1986), schottischer Filmproduzent
 William Macewen (1848–1924), britischer Mediziner 
 William Alvin MacEwen (1885–), Sachbuchautor (Seefahrt)

Siehe auch:
 McEwen
 McEwan
 MacEwan